Gubernator stanu Kalifornia – szef władzy wykonawczej na terytorium tej części Stanów Zjednoczonych. Jest wybierany w powszechnym głosowaniu i obejmuje urząd dnia 1 stycznia roku po wyborach. Może też być odwołany w plebiscycie. Gubernatorem może zostać też wicegubernator w wypadku zwolnienia stanowiska. Gubernator ma prawo łaski pod jurysdykcją stanu.

Chronologiczna lista gubernatorów

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 California Politicians on the Issues
 Strona stanu

 
Kalifornia